Der Kanton Routot war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Bernay, im Département Eure und in der Region Haute-Normandie; sein Hauptort war Routot, Vertreter im Generalrat des Départements war von 1988 bis 2008 Claude Huriabelle (DVD). Ihm folgte bis 2015 Bernard Christophe (PS) nach. 

Der 18 Gemeinden umfassende Kanton war 142,06 km² groß und hatte 15.741 Einwohner (Stand: 2012).

Gemeinden

Bevölkerungsentwicklung 

Routot
Aufgelöst 2015